Por Tratado de Montevideo se puede referir a uno de los siguientes:
Tratado de Montevideo de 1828, por el cual se reconoce la independencia de Uruguay.
Cualquiera de los tratados suscritos durante el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1888-1889 o aquellos suscritos durante el Congreso Sudamericano de Derecho Internacional Privado de 1939-1940 en Montevideo.
Tratado de Montevideo de 1960, que crea el Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Tratado de Montevideo de 1980, que crea la Asociación Latinoamericana de Integración.